PP1 peut faire référence à :
 une catégorie dans le classement international de Scrabble francophone, 
 un prototype du AgustaWestland EH101, un hélicoptère,
 une des trois réactions nucléaires d'une chaîne proton-proton,
 les phosphoprotéines phosphatases 1, un, type de protéine phosphatase, une enzyme,